est un genre éteint de plésiosaures de la super-famille des Pliosauroidea et de la famille des pliosauridés. Une seule espèce est rattachée au genre, Gallardosaurus iturraldei, décrite par Zulma Brandoni de Gasparini en 2009.

Historique 

Les fossiles de Gallardosaurus ont été découverts seulement dans l'ouest de Cuba, près de Viñales, dans la formation géologique de Jagua. Le spécimen découvert, référencé MNHNCu P3005, a été découvert en 1946. Il s'agit d'un crâne partiel avec sa mandibule et de quelques vertèbres cervicales. Le museau de l'animal n'est préservé que jusqu'à la marge antérieure des narines externes. Les restes de l'animal n'ont été vraiment décrits qu'en 2006 par Zulma Brandoni de Gasparini et Manuel Iturralde-Vinent, qui l'ont alors attribué au pliosauridé Peloneustes. Cependant en 2009, Gasparini l'a re-décrit sous son propre nom de genre : Gallardosaurus.

Datation 
Gallardosaurus a vécu au début du Jurassique supérieur (Oxfordien), soit il y a entre environ  et  millions d'années.

Paléobiologie 
C'était un prédateur actif qui chassait et capturait avec ses dents fines, pointues et légèrement recourbées vers l'arrière, des poissons nectoniques que l'on retrouve fossilisés dans les mêmes niveaux stratigraphiques que lui. Il est probable que G. iturraldei suivait la migration de ces poissons dans la mer des Caraïbes d'alors.

Paléoécologie 
Avec lui vivaient des tortues marines, Caribemys oxfordiensis, et le plésiosaure Vinialesaurus caroli. Gallardosaurus aurait nagé dans de faibles profondeurs, peut-être de à , comme en témoignent les restes d'huîtres et d'algues trouvées avec lui.

Classification 
Zulma Gasparini a classé G. iturraldei en 2009 comme un Pliosauridae, en groupe frère de Peloneustes. Sa position a été précisée en 2013 par Benson et Druckenmiller qui l'ont placé dans un petit clade avec le genre type de la famille des Pliosauridae, Pliosaurus, comme le montre leur cladogramme ci-dessous :
<div class="noprint">

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures

Liens externes 

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Plésiosaure du Jurassique
Taxon fossile décrit en 2009